Esparza de Salazar, een Spaanse gemeente
 Salazar de las Palmas, een Colombiaanse gemeente

Personen 
 Alberto Salazar (1958), Amerikaans marathonloper
 António de Oliveira Salazar (1889-1970), premier van Portugal
 Arturo Salazar Mejía (1921-2009), Colombiaans bisschop
 Domingo de Salazar (1512-1594), Filipijns bisschop
 Eliseo Salazar (1954), Chileens autocoureur
 Ken Salazar (1955), Amerikaans politicus
 Othón Salazar (1924-2008), Mexicaans onderwijzer, activist en vakbondsbestuurder
 Pablo Salazar Mendiguchía (1954), Mexicaans politicus
 Rubén Salazar Gómez (1942), Colombiaans kardinaal
 Yginio Salazar (1863-1936), lid van de The Lincoln County Regulators